Никола́й Серге́евич Алёшин (а — ) — советский офицер, участник Великой Отечественной войны, заместитель командира 2-го стрелкового батальона по строевой части 724-го стрелкового полка 315-й стрелковой дивизии 51-й армии Южного фронта. Герой Советского Союза (), капитан.

Биография 
Родился в 1910 году в Астраханской губернии. По национальности русский. Проходил службу в РККА с 1932 по 1934 год и с 1940 года. Прошёл обучение на курсах младших лейтенантов.

На фронтах Великой Отечественной войны с 1941 года. Участвовал в боях по освобождению Керчи и Керченского полуострова. Был тяжело ранен. По излечении принимал непосредственное участие в боях под Сталинградом.

С 13 октября 1943 года Алёшин участвует в наступательных боях по взятию города Мелитополя. Им лично было подбито гранатами два танка противника, а всего за время боёв в городе Мелитополе бойцами подразделения капитана Алёшина было отбито более двадцати контратак танков и пехоты гитлеровцев, уничтожено большое количество живой силы противника и четыре средних танка.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 
за образцовое выполнение боевых заданий Командования по прорыву сильно укреплённой полосы немцев и освобождению города Мелитополь и проявленные при этом отвагу и геройство
капитану Алёшину Николаю Сергеевичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

На Южном фронте (переименованном в 4-й Украинский) началось отступление противника. В ходе преследования фашистов, советские войска вышли на побережье Сиваша, а к 1 ноября 1943 года ворвались на Перекопский перешеек. В ноябре 1943 года при прорыве Турецкого вала на перешейке командир батальона 724-го стрелкового полка, майор Алёшин был тяжело ранен и 17 февраля 1944 года умер в госпитале № 2347, похоронен в посёлке Аскания-Нова Херсонской области.

Награды 
 Герой Советского Союза (1 ноября 1943, медаль «Золотая Звезда» № 1294);
 орден Ленина (1 ноября 1943);

Память 
 В ботаническом саду Аскании-Новы установлен барельеф Н. С. Алёшина, на котором высечено его имя.
 Приказом Министра обороны СССР Герой Советского Союза Алёшин навечно зачислен в списки личного состава воинской части.

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Участники освобождения Мелитополя
Пехотинцы Великой Отечественной войны
Умершие от ран